Велика Вергунка і Мала Вергунка — селища у складі Луганська
 Вергунка — залізничний роз'їзд.

Див. також 
 Вергунський роз'їзд — селище у складі Луганська.